Сетубал () :

 Сетубал — город и морской порт в Португалии, центр одноимённого муниципалитета и округа Сетубал.
 Сетубал — округ в западной Португалии.
 Сетубал, Паулу (1893—1937) — бразильский писатель, государственный деятель, лингвист и журналист.
 Сетубал, Олаву (1923—2008) — бразильский государственный деятель и банкир, министр иностранных дел в 1985—1986.

См. также 
 Сетубальский полуостров — полуостров в акватории Атлантического океана.
 Полуостров Сетубал — экономико-статистический субрегион в центральной Португалии.
 «Витория Сетубал» — футбольный клуб.